De IPv4 /8-blokken zijn de grootst beschikbare IPv4-reeksen op internet. Iedere /8-reeks bestaat in principe uit 16 777 216 IP-adressen. Deze netwerken worden sinds de introductie van CIDR in 1993 in de praktijk echter altijd in veel kleinere blokken (IP-subnetten) onderverdeeld, waardoor in totaal minder IP-adressen per /8-reeks voor eindstations als servers en computers beschikbaar zijn.

In de begintijd van het internet werden de meeste van de grote /8-blokken door ICANN volledig aan instellingen en bedrijven toegekend. Deze /8-blokken vielen in de "klasse-A"-reeks (IP-reeksen 0.0.0.0/8 t/m 127.0.0.0/8). Tegenwoordig zijn vrijwel alle IP-blokken uitgedeeld en zijn de beschikbare IPv4-IP-adressen bijna op. Dit heeft ertoe geleid dat enkele organisaties hun ongebruikte /8-blokken weer hebben ingeleverd of omgeruild voor kleinere reeksen, zoals de Stanford-universiteit, die de reeks 36.0.0.0/8 in gebruik had. Hierdoor kon de levensduur van IPv4 nog even gerekt worden. In 2012 is de laatste beschikbare /8-reeks door RIPE in gebruik genomen om verdeeld te worden onder klanten. Dit is 5.0.0.0/8. APNIC heeft al sinds 2011 geen IPv4-reeksen om te verdelen onder klanten.

Lijst van toegekende IPv4 /8-blokken

Zie ook 
 Classless Inter-Domain Routing (CIDR)
 Internet Protocol versie 6 (IPv6)

Externe link 
  Officiële status

IPv4
Internetprotocol